Franz Wöhrer (nascido em 5 de junho de 1939) é um ex-árbitro de futebol da Áustria. Ele é mais conhecido por arbitrar um jogo do Mundial de 1982 na Espanha, entre Camarões e Peru . Em 22 de abril de 1981, ele arbitrou um jogo da semifinal da Taça de Campeões Europeus da UEFA entre o Feyenoord Rotterdam e o Dinamo Tbilisi . Wöhrer reformou-se em 1987.

Pessoas vivas
Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 1982
Árbitros da Copa do Mundo FIFA
Árbitros de futebol da Áustria
Nascidos em 1939